Sollogoub, ou Sologoub, est un patronyme d'origine russe (en russe : Сологуб), notamment porté par :

 Vladimir Sollogoub (1813-1882), poète et écrivain russe ;
 Fiodor Sologoub (1863-1927), écrivain russe ;
 Nadia Sollogoub (1961-), femme politique française ;
 Nicolas Sollogoub (1925-2014), artiste franco-canadien.

Salahub 
 Natallia Salahub ou Solohub (1975), athlète biélorusse.

Patronyme russe